El Top 14 de la URBA de 2015 es la centésimo decimocuarta edición del torneo de rugby de la Capital Federal y alrededores y el vigésimo desde que se creó la mencionada unión.

Se disputa durante la segunda mitad del año, con los mejores catorce equipos del Grupo I de la URBA. Además, también se determinarán los siete equipos que participarán del Torneo Nacional de Clubes 2016.

Etapa regular

Partidos

Etapa eliminatoria

Séptima plaza para el Nacional

Véase también 

 Torneo Nacional de Clubes 2016

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la URBA

2015
Rugby en Argentina en 2015